Faust – imię męskie
 Faust – motyw w sztuce

 Literatura

 Faust – dramat Johanna Wolfganga von Goethego
 Tragiczne dzieje doktora Fausta – dramat Christophera Marlowe’a

 Opera
 Faust – opera Charles’a Gounoda wystawiona w 1859
 Faust – opera Antoniego Henryka Radziwiłła tworzona w latach 1808–1832
 La Damnation de Faust – opera Hectora Berlioza wystawiona w 1846

 Film
 Faust – film z 1926 w reżyserii F.W. Murnau
 Faust − film z 2011 w reżyserii Aleksandra Sokurowa

 Muzyka
 Faust – niemiecki zespół muzyczny
 Faust – włoski zespół muzyczny
 Faust – serbski zespół muzyczny
 Faust – album deathmetalowej grupy Taranis

 Ludzie
 dr Johann Georg Faust (ok. 1480–1540) – alchemik niemiecki

 Miejscowości
 Saint-Faust – miejscowość we Francji